Суриярви, Сууриярви — многозначный топоним.

 Суриярви (озеро, Лоймольское сельское поселение) — озеро в Суоярвском районе Карелии.
 Суриярви (озеро, Вешкельское сельское поселение) — озеро в Суоярвском районе Карелии.
 Сууриярви — озеро в Кондопожском районе Карелии.
 Суриярви — озеро в Суоярвском районе Карелии.
 Суриярви — озеро Суоярвском районе Карелии.
 Суриярви — озеро Суоярвском районе Карелии.
 Сууриярви — озеро Суоярвском районе Карелии.
 Сууриярви — озеро Лоухском районе Карелии и Республике Финляндия.

Примечания